United States Highways sind mit den deutschen Bundesstraßen vergleichbar. Die ersten Highways wurden 1924 geplant und 1926 eröffnet. Die Bezeichnung „U.S. Highway“ wird von der American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) vergeben. Sie werden genauso wie die State Routes von den einzelnen Bundesstaaten finanziert.

Das Nummernschema kennt ein-, zwei- und dreistellige Nummern. Die U.S. Highways mit den Nummern 1 bis 101 sind transkontinentale Highways. Highways mit geraden Nummern verlaufen von Ost nach West, während Highways mit ungeraden Nummern von Nord nach Süd führen. Wichtige Nord-Süd-Straßen enden mit der Ziffer 1, wichtige Ost-West-Straßen mit der Ziffer 0. Je weiter die Straße im Westen bzw. Süden gelegen ist, desto höher die Straßennummer. Im Gegensatz dazu verwenden die Interstate Highways ein umgekehrtes Nummernschema. Straßennummern über 101 sind in der Regel von untergeordneter verkehrlicher Bedeutung, sie werden nach den Hauptrouten nummeriert, von denen sie abgeleitet sind; beispielsweise ist der U.S. Highway 331 die dritte Nebenstraße, die vom U.S. Highway 31 abzweigt.

Der ehemalige U.S. Highway 66 ist wahrscheinlich der bekannteste U.S. Highway. Der längste ist U.S. Highway 20, der von Boston an der Ostküste über mehr als 5400 Kilometer quer durch den Kontinent bis nach Newport am Pazifik verläuft.

Diese Liste enthält die wichtigsten U.S. Highways („Main Routes“) mit Start- und Zielort, Länge (in Meilen und Kilometern), Zeitraum des Bestehens sowie Zubringer- und Umgehungsstraßen. Die ehemaligen U.S. Highways sind kursiv markiert.

Siehe auch 
Liste US-amerikanischer Interstate-Highways

Weblinks 

!UListe